{{Футбольный турнир
| название = Чемпионат России по мини-футболу среди мужских команд первой лиги
| логотип = 
| основан = 
| страна =  Россия
| кол-во команд =
| действующий чемпион = «Кристалл» (Санкт-Петербург)
| наиболее титулован = «[[ВИЗ-Синара|Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург)]]» (3)
| сайт = http://www.amfr.ru
| текущий сезон = 2021/22
}}Первая лига чемпионата России по мини-футболу''' — третий по значимости дивизион в российском мини-футболе. Соревнования проходят, как правило, между любительскими командами, разделёнными по территориальному признаку на межрегиональные объединения. Победители каждого зонального соревнования определяют чемпиона лиги в финальном турнире.

Призёры финальных турниров

Победители зональных турниров

Дальний Восток

Сибирь

Западная Сибирь

Урал

Северо-Запад

Москва

Московская область

Золотое Кольцо

Черноземье

Приволжье

ЮФО/СКФО

Ссылки 
 Информация на сайте Ассоциации мини-футбола России
 Информация на сайте Федерации футбола Московской области

Соревнования по мини-футболу в России